Аракелов — фамилия армянского происхождения. Видоизменённая форма фамилии .

 Аракелов, Арам Согомонович (?—1918) — подполковник Российской империи; командир Армянского национального полка в 1918 году.
 Аракелов, Борис Аршакович (1938—2002) — советский актёр театра и кино.
 Аракелов, Вартан Нерсесович (1910—1985) — советский монументалист-живописец.
 Аракелов, Роберт Кароевич (род. 1937) — азербайджанский математик и писатель-памфлетист.
 Аракелов, Сергей Аликович (род. 1957) — советский тяжелоатлет, двукратный чемпион мира (1979, 1982).
 Аракелов, Сурен Юрьевич (род. 1947) — советский математик, известен как создатель варианта диофонтовой геометрии, известного как «геометрия Аракелова».
 Аракелов, Геннадий Гургенович (1939—2019) — российский психолог, психофизиолог.